AFC Academy é um clube de futebol de Turks e Caicos. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Ver também
Campeonato_Turco-caicense_de_Futebol

Clubes de futebol das Turks e Caicos